Hilal () bezieht sich auf Namensträger und eine Bezeichnung im Islam:

Hilal (Name)
Hilal (Mondsichel)

siehe auch:
 al-Hilal